Verga (motorfiets), een Italiaans motor merk
Valentin Verga, een Nederlands hockeyer